Алџер има више значења:
 Округ Алџер (Мичиген)
 Алџер (Вашингтон)
 Алџер (Охајо)